Der Name Cypern ist:
Die veraltete Bezeichnung einer Insel im östlichen Mittelmeer, siehe Zypern
Ein Trivialname der Pflanzenart Prunus domestica subsp. insititia, siehe Kriechenpflaume.